Cima Dieci – modo alternativo per chiamare la Croda Rossa di Sesto nelle Dolomiti
 Cima Dieci – montagna delle Dolomiti Orientali di Badia nelle Dolomiti